Thyridaria — рід грибів родини Thyridariaceae. Назва вперше опублікована 1875 року.

Класифікація 
До роду Thyridaria відносять 51 вид:

Примітки

Джерела 

 Saccardo, P.A. 1875. Nova ascomycetum genera. Grevillea. 4(29):21-22 - P.21

Роди грибів